Detta är en lista över de 320 kommunerna i departementet Allier i Frankrike.

Allier
Kommuner Allier